13-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл с 4 по 11 ноября 2001 года в Порт-Харкорте (Нигерия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Камеруна.

Команды-участницы 
Камерун, Маврикий, Нигерия, Судан, ЮАР.

Отказались от участия Египет, Тунис, Алжир и Марокко.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир. Две лучшие по его итогам в финальном матче разыграли первенство.

Предварительный этап 

 4 ноября: Нигерия — Судан 3:0.
 5 ноября: Камерун — Судан 3:0; ЮАР — Маврикий 3:0.
 6 ноября: Нигерия — Маврикий 3:-; Камерун — ЮАР 3:1.
 7 ноября: Камерун — Маврикий 3:-; Нигерия — ЮАР 3:-
 8 ноября: ЮАР — Судан 3:-
 9 ноября: Нигерия — Камерун 3:-; Маврикий — Судан 3:-

Финал 
11 ноября
 Камерун — Нигерия 3:1 (13:25, 25:18, 25:19, 25:19).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2001 год в волейболе